Gangapur è il nome di diversi toponimi:

 Gangapur nel Maharashtra, in India.
 Gangapur nel Rajasthan.
 Gangapur nell'Uttar Pradesh.
 Gangapur City nel Rajasthan.
 Rajagangapur nell'Orissa.